Egyik kopó, másik eb (1989), amerikai filmvígjáték, Roger Spottiswoode rendezésében
 Egyik kopó, másik eb (2021), amerikai televíziós sorozat, amit Matt Nix alkotott